Berceau (tuin), een overdekt pad
 Berceau (instrument), een soort beitel
Schilderkunst
Le Berceau (Fragonard), schilderij van Jean-Honoré Fragonard
Le berceau (Morisot), schilderij van Berthe Morisot
Sous le berceau (Honfleur), schilderij van Eva Gonzalès